Лора Стефани Жорж (; ) — французская футболистка, защитник. Выступала за сборную Франции.

Клубная карьера

Ранние годы 
Воспитанница академии «ПСЖ», поступила туда в 12 лет. В возрасте 18 лет была принята в академию центра Клэрфонтэн, после года обучения вернулась в «ПСЖ» и в сезоне 2003/04 дебютировала в основном составе, сыграв 19 матчей и забив один гол. В 2004 году поступила в Бостонский колледж на факультет маркетинга, во время обучения играла в студенческой команде «Иглз»: в первом сезоне провела 13 встреч, из них 9 начинала в стартовом составе; во втором сезоне, несмотря на небольшие выступления (к тому моменту её уже вызывали в сборную Франции), вошла в символическую сборную Атлантической Конференции и получила награду от Североамериканской ассоциации футбольных тренеров. В последнем сезоне не только снова вошла в символическую сборную, но и получила приз Лучшего защитника Атлантической Конференции и даже дошла до полуфинала розыгрыша престижного трофея имени Роберта Херманна.

Олимпик Лион 

По возвращении во Францию Жорж перешла в клуб «Олимпик Лион», в первом сезоне за него провела 18 игр, а клуб завоевал чемпионский титул. Провела также 4 матча в Кубке Франции и принесла победу «Лиону», сыграв в финале против своего бывшего клуба ПСЖ (победа 3:0). В сезоне 2008/2009 стала снова чемпионкой и забила первый гол в матче открытия чемпионата Франции против того же ПСЖ. Клуб дошёл до полуфинала Кубка Франции и Кубка УЕФА.

После отъезда Камиль Абили и Сони Бомпастор в США капитанскую повязку передали Лоре по решению Фарида Бенстити перед началом сезона 2009/2010. Она провела 16 игр и снова завоевала титул чемпионки Франции, а на евроарене клуб дошёл до финала Лиги чемпионов, проиграв по пенальти немецкой «Турбине». В следующем сезоне Лора отстояла право на капитанскую повязку и снова принесла клубу титул чемпиона Франции, а также титул победителя Лиги чемпионов.

Карьера в сборной 
Дебютировала 26 сентября 2001 года в матче против Нидерландов в возрасте 17 лет. Сыграла на четырёх турнирах: чемпионатах мира 2003 и 2011 и чемпионатах Европы 2005 и 2009.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Франции (2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12)
 Обладательница Кубка Франции (2007/08, 2011/12)
 Победительница Лиги чемпионов (2010/11, 2011/12)

В сборной 
 4-е место на чемпионате мира 2011
 Победительница Кубка Кипра 2012
 4-е место на Олимпийских играх 2012 года

Индивидуальные 
 Лучший защитник Атлантической Конференции чемпионата США по футболу 2006
 Игрок символической сборной Атлантической Конференции чемпионата США по футболу (2005, 2006)
 Игрок символической сборной чемпионата мира 2011

Личная жизнь 
Окончила Высшую школу экономики и коммерции INSEEC по специальности «Мастер маркетинга, коммуникации и коммерческих стратегий». В Бостонском колледже обучалась по обмену по специальности «Маркетинг».

Статистика

Клубная 
Статистика по состоянию на 17 апреля 2012

В сборной 
 Статистика по состоянию на 4 июля 2012

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте лионского «Олимпика»

Футболистки Франции
Игроки женской сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ЖФК «Бавария»